If on a Winter's Night... är ett av Stings album, utgivet 2009.
I USA släpptes albumet den 27 oktober. 
Albumet innehåller mest folksånger med vintertema, men även två som Sting skrivit själv "Hounds of winter" samt "Lullaby for an anxious child".

Låtlista 
 Gabriel's message 
 Soul cake 
 There is no rose of such virtue
 The snow it melts the soonest
 Christmas at sea
 Lo how a rose E'er blooming
 Cold song
 The burning babe
 Now winter comes slowly
 The hounds of winter
 Balulalow
 Cherry tree carol
 Lullaby for an anxious child
 Hurdy Gurdy man
 You only cross my mind in winter

Extraspår 
 Betlehem down
 Blake's cradle song
 The coventry carol (endast på japansk utgåva)

Referenser 

Musikalbum 2009